

Persone 
 Gaiani – cognome italiano
 Guglielmo Gaiani o Gajani (1901-1980) – calciatore italiano
 Luigi Gaiani (1910-2003) – partigiano e politico italiano
 Werther Gaiani (1925-1944) – calciatore italiano

Altro
 Gaiani – nome dato da Isaac Asimov agli abitanti del pianeta immaginario Gaia